Mohamed Sbai (né le 10 octobre 1991), connu professionnellement sous le nom de Med Leon, est un réalisateur, scénariste, producteur et créateur numérique marocain. Il a commencé sa carrière en 2014, après avoir obtenu sa Licence professionnelle en gestion de production cinématographique et audiovisuelle auprès de l’Université Ibn Zohr à Ouarzazate.

Med Leon a collaboré avec des artistes et des influenceurs  locaux et internationaux tels que Abderrahmane Ouaabad (Eko l'artiste), , , DJ Van, Loubna Jaouhari, Hamada Chroukate, Yassine Jarram, Sofia Charaf, Loubinette, Hicham Idelcaid, Malakies et bien d'autres.

Il a aussi eu l'opportunité de créer deux courts métrages: Anything is possible (2018) et The Last Feeling (2019). Et de nombreux vidéoclips tels que Ntya lia (2021), Mali Mali (2021) et Viii - HAMADA CHROUKATE feat Yassine Jarram (2019).

Références

Lectures supplémentaires 
 L’interview : Med Leon, l’artiste aux talents multiples
 Qui est Med Leon, le réalisateur des influenceurs aux milles talents ?
 Mohamed Sbai ou l’art de l’image dans les veines

Liens Externes 

 Med Leon à IMDb

Réalisateur marocain